Балатон:

 Балатон — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе.
 Балатон — город в округе Лайон, штат Миннесота, США.
 Балатон — село в Венгрии, в регионе Северная Венгрия, в медье Хевеш, в Белапатфальваском яраше.